Фри́дрихс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фридрихс, Александр Карлович (1803—1894) — офицер (с 17.11.1821), полковник (1844), генерал-майор (25.06.1845), генерал-лейтенант (30.08.1855), генерал (26.11.1869), кавалер военного ордена Святого Георгия IV класса Ф (17 декабря 1844).
 Фридрихс, Гельмут (1899—1945) — член НСДАП, сотрудник штаба заместителя фюрера.
 фон Фридрихс II, Густаф Карлович (1790—1880) — генерал-лейтенант, военный губернатор Области Сибирских Киргизов.
 Фридрихс, Жозефина (1778—1824) — фаворитка великого князя Константина Павловича.
 Фридрихс, Карл Карлович — кавалер военного ордена Святого Георгия IV класса за выслугу (25.12.1833).
 Фридрихс, Курт Отто (1901—1982) — германский и американский математик.
 Фридрихс, Рудольф (1892—1947) — немецкий политик, члены СДПГ и СЕПГ, бургомистр Дрездена и глава правительства Саксонии.

См. также 
 Фредерикс